Domb peut faire référence à :
 Bernard Domb dit Simon Casas
 , fondateur du parc Pairi Daiza